Ressons-l'Abbaye, municipi al departament de l'Oise (regió dels Alts de França)
 Ressons-le-Long, municipi al departament de l'Aisne (Alts de França)
 Ressons-sur-Matz, municipi al departament de l'Oise (Alts de França)
 Cantó de Ressons-sur-Matz, cantó al districte de Compiègne (departament de l'Oise)